Moslavina može značiti:

 Moslavina, mikroregija u Hrvatskoj
 Podravska Moslavina, općina u Hrvatskoj
 NK Moslavina Donja Gračenica
 NK Moslavina Kutina
 NK Moslavina Velika Trnovitica